Diese Liste enthält alle Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen, sofern sie vom DFB als offizielle Spiele anerkannt sind. Benefiz-Spiele gegen Nicht-Nationalmannschaften sind darin nicht enthalten. Alle Ergebnisse aus deutscher Sicht. Neben den Spieldaten werden Besonderheiten der Spiele genannt, z. B. die ersten und letzten Spiele der Spielerinnen, die mindestens 100 Länderspiele bestritten und/oder mindestens zehn Jahre in der Nationalmannschaft spielten.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 EM = Europameisterschaft
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der deutschen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der deutschen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1982 bis 1990

1991 bis 1995

1996 bis 2000

2001 bis 2005

2006 bis 2010 

Anmerkung: Das ursprünglich für den 22. April 2010 terminierte Spiel in Dresden gegen Schweden wurde abgesagt, da die schwedische Mannschaft auf Grund der Probleme im Flugverkehr durch die Aschewolke des Eyjafjallajökull nicht anreisen konnte.

2011 bis 2015

2016 bis 2020

Seit 2021

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Bis auf zwei Ausnahmen (Serbien und USA) hat die Nationalmannschaft gegen alle anderen Länder eine positive Bilanz. Ihre höchste Niederlage kassierten folgende Länder gegen Deutschland: Argentinien (0:11), China (0:8), Elfenbeinküste (0:10), Frankreich (0:7), Ghana (0:11), Island (0:8, zudem ein 0:8 gegen die USA), Kasachstan (0:17), Nigeria (0:8, zudem je ein 0:8 gegen Frankreich und Norwegen), Portugal (0:13), Russland (0:9), Schweden (0:4, zudem 0:4-Niederlagen gegen Norwegen (3×), Dänemark, England und die USA sowie eine 1:5-Niederlage gegen Brasilien), Schweiz (0:11), Tschechoslowakei (0:5, zudem einmal 0:5 gegen Finnland), Türkei (1:12), Ukraine (zweimal 0:8) und Wales (zweimal 0:12).

Anmerkung: Kursiv gesetzte Nationalmannschaften sind nicht mehr aktiv.

Häufigkeit der Spielausgänge

Häufigkeit der Spielorte

Siehe auch 
 Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen/Statistik
 Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 dfb.de: Alle Spiele auf der Website des DFB (Saison manuell einstellen)
 weltfussball.de: Termine & Ergebnisse (Jahr manuell einstellen)

Einzelnachweise 

Deutsche Fußballnationalmannschaft
Deutschland